Melvin Bullitt
Charlie Bullitt
Condado de Bullitt
Bullitt (filme)

Desambiguação